И цзин может означать:
 И цзин — китайская классическая Книга Перемен.
 Ицзин — буддийский монах, путешественник.